Версальский договор, Версальский мирный договор, Версальский союзный договор:

 Версальский договор (1685) — мирный договор, подписанный 12 февраля 1685 года между французским королём Людовиком XIV и Генуэзской Республикой.
 Версальский договор (1756), известный также как Первый версальский договор — союзный договор, подписанный 1 мая 1756 года между Австрией и Францией перед началом Семилетней войны.
 Версальский договор (1758), известный также как Второй версальский договор — договор, подписанный 30 декабря 1758 года между Австрией и Францией и дополнявший и уточнявший предыдущий договор.
 Версальский договор (1768) — договор, подписанный 15 мая 1768 года между Генуэзской Республикой и Францией, согласно которому Корсика была продана Франции и стала её владением.
 Версальский договор (1774) — договор, подписанный 22 декабря 1774 года между Францией и Испанией и подтверждающий статус контрабанды.
 Версальский договор (1780) — договор, подписанный 20 июня 1780 года между Францией и Базельским епископством и установивший границу между ними по реке Ду.
 Версальский договор (1783), известный также как Парижский мир — мирный договор, подписанный 3 сентября 1783 года между США и Великобританией при посредничестве французского короля Людовика XVI и положивший конец войне за независимость США.
 Версальский мирный договор (1787) — аннамо-французский договор о дружбе, наступательном и оборонительном союзе между Францией и Кохинхиной (Аннамом).
 Версальский договор (1871) — договор, подписанный 26 февраля 1871 года и ставший основой подписанного 10 мая 1871 года Франкфуртского мирного договора, поставившего точку во франко-прусской войне 1870—1871 годов.
 Версальский договор — мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года и официально завершивший Первую мировую войну.

См. также 
 Парижский договор (значения)